Галахово — название населённых пунктов:

Россия 
 Галахово — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Галахово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Галахово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.